Il Collio Goriziano bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato, leggermente aromatico.
sapore: asciutto, vivace, fresco, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  350,19  
Gorizia  (1991/92)  377,64  
Gorizia  (1992/93)  597,16  
Gorizia  (1993/94)  719,21  
Gorizia  (1994/95)  465,56  
Gorizia  (1995/96)  352,07  
Gorizia  (1996/97)  328,05

Vini DOC della provincia di Gorizia